Серге́й Ми́щенко:
 Мищенко, Сергей Александрович (род. 1961) — советский и казахстанский футболист.
 Мищенко, Сергей Григорьевич (род. 1971) — украинский политик и юрист.
 Мищенко, Сергей Павлович (род. 1979) — российский актёр.